

Botanika i sztuka kulinarna 
 orzech Juglans – bot. rodzaj roślin z rodziny orzechowatych
 orzech – bot. typ owocu suchego, niepękającego
 orzechy – kulin. jadalne nasiona i owoce, mające jadalne jądro zamknięte w twardej skorupie lub łupinie
 kotewka orzech wodny Trapa natans – gatunek rośliny z rodziny krwawnicowatych

Inne 

 orzech – element układu spustowego kuszy
 orzech – nazwa jednego z sortymentów węgla kamiennego
 Orzech – wieś w woj. śląskim, w pow. tarnogórskim, w gminie Świerklaniec
 Orzech – pseudonim Stanisława Orzechowskiego, wrocławskiego duszpasterza
 Artur Orzech – polski dziennikarz muzyczny, prezenter radiowy i telewizyjny